Quibala kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Quibala, kommun, Cuanza Sul, 
 Quibala (ort), Cuanza Sul, 

Robotskapade Angolaförgreningar